Такмичење у десетобоју у мушкој конкуренцији на 11. Европском првенству у атлетици за млађе сениоре 2017. у Бидгошћу одржано је 15. и 16. јула 2017. на стадиону Жђислав Кшишковјак.

Титулу освојену у Талину 2015, није бранио Питер Браун из Холандије јер је прешао у сениоре.

Земље учеснице 
Учествовало је 23 такмичара из 12 земаља.

  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)

Освајачи медаља

Квалификациона норма 
Требало је да квалификациону норму такмичари остваре у периоду од 1. јануара 2016. до 4. јула 2017. године.

Сатница

Резултати

100 метара 
Такмичење је одржано 15. јула 2017. године. Такмичари су били подељени у 3 групе.,,
Почетак такмичења: група 1 у 10:05, група 2 у 10:12, група 3 у 10:19.
Ветар: 1. група +0,7 м/с, 2. група -0,4 м/с, 3. група +0,1 м/с.

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 15. јула 2017. године. Такмичари су били подељени у две групе.,,
Почетак такмичења: група 1 у 11:00, група 2 у 11:00.

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 15. јула 2017. године. Такмичари су били подељени у две групе.,,
Почетак такмичења: група 1 у 12:35, група 2 у 12:35.

Скок увис 
Такмичење је одржано 15. јула 2017. године. Такмичари су били подељени у две групе.,,
Почетак такмичења: група 1 у 15:45, група 2 у 15:45.

400 метара 
Такмичење је одржано 15. јула 2017. године. Такмичари су били подељени у 3 групе.,,
Почетак такмичења: група 1 у 19:40, група 2 у 19:47, група 3 у 19:54.

110 метара препоне 
Такмичење је одржано 16. јула 2017. године. Такмичари су били подељени у 3 групе.,,
Почетак такмичења: група 1 у 9:30, група 2 у 9:38, група 3 у 9:46.
Ветар: група 1 +1,5 м/с, група 2 +1,7 м/с, група 3 -0,3 м/с.

Бацање диска 
Такмичење је одржано 16. јула 2017. године. Такмичари су били подељени у две групе.,,
Почетак такмичења: група 1 у 10:20, група 2 у 11:38.

Скок мотком 
Такмичење је одржано 16. јула 2017. године. Такмичари су били подељени у две групе.,,
Почетак такмичења: група 1 у 13:25, група 2 у 13:25.

Бацање копља 
Такмичење је одржано 16. јула 2017. године. Такмичари су били подељени у две групе.,,
Почетак такмичења: група 1 у 16:20, група 2 у 17:31.

1.500 метара 
Такмичење је одржано 16. јула 2017. године у 19:05.,

Коначан пласман 
,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати 2017. (стране од 79 до 98)

Европско првенство у атлетици за млађе сениоре 2017.
Десетобој на Европском првенству у атлетици за млађе сениоре